Christmas Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Christmas Mountain (Alaska)	
 Christmas Mountain (Idaho)